Vrbica je lahko:
 Vrbica (Slovenija)
Vrbica, Semeljci (Hrvaška)
 Vrbica, Veliko Trojstvo (Hrvaška)
Vrbica, Aranđelovac (Srbija)
 Vrbica, Zaječar (Srbija)
 Vrbica, Čoka (Srbija)
 Vrbica, Nikšić (Črna gora)
 Vrbica, Pljevlja (Črna gora)
 Vrbica, Podgorica (Črna gora)